Keith Reddin (1956) - Amerikaans acteur en toneelschrijver
Thomas Reddin (1916-2004) - voormalig politiechef van Los Angeles
Tony Reddin (1919) - Iers sportman